Jagdzeit steht für:

 Jagdzeit (Jagdrecht), Schusszeit
 Jagdzeit (Roman), Roman von David D. Osborn (1974)

Filme:
 Open Season – Jagdzeit, spanisch-US-amerikanische Romanverfilmung (1974)
 Jagdzeit (1988), türkischer Spielfilm von Erden Kıral 
 Jagdzeit (1994), US-amerikanischer Spielfilm von Nick Kellis 
 Jagdzeit – Den Walfängern auf der Spur, deutscher Dokumentarfilm (2009)
 Tatort: Jagdzeit, deutscher Fernsehfilm (2011)
 Jagdzeit (2020), Schweizer Spielfilm von Sabine Boss